Чернушка Медуза или Чернушка медуза (лат. Erebia medusa) — дневная бабочка из семейства бархатниц, вид рода Erebia.

Этимология латинского названия 
Медуза Горгона — единственная смертная из трех сестер Горгон — крылатых женщин-чудовищ со змеями вместо волос, которой Персей отсек голову.

Описание 

Длина переднего крыла 18—24 мм. Усики булавовидные, примерно равны половине длины костального края переднего крыла, снизу белесоватого цвета. Крылья самца сверху тёмные, буро-коричневого цвета. Однообразно окрашенные, имеют рисунок из черных, центрированных белым, глазчатых пятен, заключенных в красно-коричневые кольца. Два глазка, находящихся у вершины переднего крыла, крупнее остальных и имеют общую красно-коричневую оторочку. Впереди от них может иметься мелкое дополнительное глазчатое пятнышко. Заднее крыло несёт на себе 3—4 глазчатых пятна. Снизу окраска крыльев и рисунок такие же. Бахромка крыльев тёмно-коричневая, одноцветная. Окраска и рисунок на крыльях самки аналогичны таковым у самца, однако оторочка глазчатых пятен у неё шире, светлее, характеризуется желтоватым оттенком.

Ареал и местообитание 
Центральная, Южная и Восточная Европа, Кавказ и Закавказье, Малая Азия, юг Сибири, Северный Китай, Монголия. Юг лесной зоны и лесостепь от Западной Европы до Приамурья. После Урала найдена в Западной Сибири только в Тюменском (лесопитомник у Тюмени, озеро Андреевское) и Ярковском (деревня Мазурово) районах Тюменской области. Редка на Алтае, обычнее в Хакасии и восточнее в горах Южной Сибири и Монголии. Отмечена в Якутии в степных и лесостепных районах (Верхоянск, реки Витим, Вилюй и Олёкма), на верхнем Амуре, в горах Тукурингра. В Маньчжурии встречается в районе Большого Хингана и провинции Жэхэ. Вид обычен в степной Монголии, а для Китая указан для провинции Шэньси на больших высотах гор Ва-Тай-Шань (3200 м над уровнем моря).

Распространение в Восточной Европе номинативного подвида — Карпаты, бассейн Дуная и пояс широколиственных лесов равнинной Восточной Европы. Также встречается в Центральной и Южной Польше, в Словакии, Северной Венгрии и Румынии. На северо-западе региона известен по ряду находок только из Беловежской пущи в Белоруссии и ряда мест на северо-западе Украины (Прикарпатье и в окрестностях Бердичева). В странах Балтии найден только в Латвии, в окрестностях Риги. В Центральной России в последние годы достоверных находок нет.

Населяет смешанные и широколиственные леса. Встречается в парках, на полянах, обочинах лесных дорог, склонах балок и оврагов. В Днестровском каньоне максимальная численность вида зафиксирована на участках луговых степей у края речного каньона. В Украинских Карпатах поднимается на высоты до 165 м над ур. м. На Кавказе населяет луговые и лесостепные участки, лесные поляны в смешанных лесах, травянистые склоны в горах, среди разнотравья в межгорных котловинах.

Биология 
Развивается в одном поколении. Лёт имаго — с начала мая по август, в зависимости от широты и микроклиматических особенностей местности.

Бабочки замечены на цветках астры альпийской, клевера, тимьяна.

Развитие 
Самка откладывает одиночные яйца низко у основания кормовых растений. Яйца бочковидные, ребристые, водянисто-белые в красно-коричневых крапинках, сгруппированных в отдельные пятна.

Гусеница светло-зелёная, к концу суженная, линия вдоль спины тёмная в белом окаймлении, сбоку по бледно-жёлтой линии, под дыхальцами белая полоска. Голова светло-зелёная или коричневая с двумя чёрными пятнами. Взрослая после зимовки до 40 мм длиной. На широтах Белоруссии гусеницы зимуют дважды.

Кормовые растения гусеницы: коротконожка, кострец прямой, костер, росичка кроваво-красная, овсяница овечья, овсяница красная, овсяница, бор развесистый, бор, просо, щетинник..

Куколка светло-зелёная. Окукливаются в подстилке или в пазухах листьев, весной в рыхлой паутине. Стадия куколки длится до 4 недель.

Охрана 
Бабочка внесена в Красную книгу Тюменской, Курганской областей, как сокращающийся вид. Вид совершенно исчез на территории Белоруссии.

В Красной книге Международного союза охраны природы (МСОП) вид имеет 3 категорию охраны (VU — уязвимый таксон, находящиеся под угрозой исчезновения в перспективе, в силу морфофизиологических и/или поведенческих особенностей, делающих их уязвимыми при любых, даже незначительных, изменениях окружающей среды).

Включен в «Красную книгу Европейских дневных бабочек» с категорией SPEC3 — вид, обитающий как в Европе, так и за её пределами, но находящийся на территории Европы под угрозой исчезновения.

Популяции Латвии и Беларуси находятся под угрозой исчезновения, а для северной Украины известны лишь находки в начале XX века и в настоящее время вид там, видимо, вымер.

Источники

Литература 
 

Бархатницы
Насекомые Евразии
Животные, описанные в 1775 году